August Wilhelm av Preussen, född 29 januari 1887 i Potsdam , död 25 mars 1949, var fjärde son till den tyske kejsaren Vilhelm II och hans maka Auguste Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Han kallades "Auwie" inom familjen.

Biografi
Han gifte sig 22 oktober 1908 i Berlin med sin kusin på mödernet, prinsessan Alexandra av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1887-1957). De fick en son, prins Alexander Ferdinand (1912-1985), men äktenskapet slutade i skilsmässa 1920.

1930 anslöt sig August Wilhelm till nazistpartiet, uppträdde som gruppledare i SA och var flera gånger talare vid partiets möten. 1933 blev han medlem av riksdagen och preussiskt statsråd men fick inget verkligt inflytande inom nazistpartiet. Efter kriget arresterades han p.g.a. detta och fick tillbringa tre år i fängelse. Han dog i Stuttgart och ligger begravd på slottet Langenburgs begravningsplats i Langenburg.

Anfäder

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 29 augusti 1911.

Galleri

Referenser

Noter

Externa länkar

Födda 1887
Avlidna 1949
Preussens prinsar
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Alumner från Strasbourgs universitet
Alumner från Bonns universitet